Давинополис:

 Давинополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Давинополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян.